Chris Brown – atleta bahamense
 Chris Brown – calciatore inglese
 Chris Brown – cantante e attore statunitense
 Chris Brown – album di Chris Brown del 2005